HMS Ocean kan avse: 

 – ett tidigare linjeskepp byggt 1761.
 – ett tidigare linjeskepp sjösatt 1805, aktiv i Napoleonkrigen, och senare uppgraderad till en 110-kanoners first-rate.
 – ursprungligen byggd som ett slagskepp i trä av Bulwark-klass med avsikten att bära 91 kanoner. Beställningen ändrades och hon sjösattes 1863 som ett pansarklätt fartyg av Prince Consort-klass med 24 kanoner. I slutet av 1860-talet tjänstgjorde hon som flaggskepp åt befälhavaren över China Station, hon såldes 1882.
 – ett tidigare slagskepp av Canopus-klass sjösatt 1898 och sänkt av en sjömina 1915.
 – ett tidigare hangarfartyg av Colossus-klass färdigställd 1945, tjänstgjorde i Koreakriget som ett hangarfartyg och i Suezkrisen som en helikopterplattform, skrotades 1962.
 – en Landing Platform Helicopter (LPH) sjösatt 1995 och för närvarande i aktiv tjänst.